Kolon je lahko:
 del debelega črevesa,
 denarna enota Salvadorja (salvadorski kolon) in Kostarike (kostariški kolon),
 nekdaj osebno svoboden kmet, naseljen na novoosvojeni ali novopridobljeni zemlji .

Sklici